Cловарь сокращений — словарь, содержащий сложносокращенные слова (в том числе аббревиатуры инициального типа), образованные от составных наименований. Все сокращения расположены в алфавитном порядке и напротив каждого дается расшифровка, то есть полное наименование, соответствующее сокращенному. Зачастую одно слово может иметь несколько вариантов расшифровки.

Печатные словари сокращений 
Одним из первых словарей сокращений русского языка был «Словарь вошедших в обиход сокращённых названий».

Широко известен «Словарь сокращений русского языка», насчитывающий около 18 000 сокращений, составленный Д. И. Алексеевым, И. Г. Гозманом и Г. В. Сахаровым (первое издание — 1963, второе — 1977, третье — 1983, четвёртое — 1984).

Наиболее полным словарём является «Новый словарь сокращений русского языка» под редакцией Е. Г. Коваленко. В нём приводится расшифровка около 32 тыс. аббревиатур и других сокращений. Свое развитие (около 10 тыс. новых сокращений) словарь получил в издании «Новые сокращения в русском языке 1996—1999».

Кроме того, издавались словари меньшего объёма:
 С. В. Фадеев. Тематический словарь сокращений современного русского языка: около 20 000 сокращений. — М.: «Руссо», 1998. — 538 с.;
 Словарь сокращений и аббревиатур армии и спецслужб. Сост. А. А. Щелоков. — М.: «АСТ»; «Гелеос», 2003. — 318 с.;
 Словарь сокращений современного русского языка. Сост. Г. Скляревская. — М.: «Эксмо», 2004. — 448 с.

В 2008 году в издательстве «ЭТС» вышло обновленное издание «Нового словаря сокращений» (около 35 000 сокращений) под редакцией И. В. Фаградянца.

См. также 
 Сокращённые наименования в Вооружённых Силах СССР и России

Примечания 

Словари